Симфония № 1 D-dur «Классическая», соч. 25 — произведение Сергея Прокофьева. Автор своеобразно преломляет музыкальный язык гайдновской эпохи, что и отражено в названии произведения.

История создания Симфонии № 1 

Прокофьев начал работу над Симфонией в 1916 году, а завершил её 10 сентября 1917 года. Симфония была впервые исполнена 21 апреля 1918 года в Петрограде, в качестве дирижёра выступал сам композитор.

Симфонию можно считать одним из первых неоклассических сочинений: она во многом воспроизводит стиль сочинений Йозефа Гайдна (эпоха Барокко), хотя структура произведения и не соответствует композиции его эпохи. Идея симфонии, как считается, родилась у Прокофьева во время занятий дирижированием в Санкт-Петербургской консерватории: преподававший в классе Прокофьева Николай Черепнин часто давал ученикам для упражнений произведения Гайдна. С учётом того, что Прокофьева часто называют «солнечным композитором», а саму симфонию характеризуют, как «классически ясное, по-моцартовски солнечное произведение», интересен случай произошедший при её первом исполнении. Во время генеральной репетиции и перед началом премьеры, состоявшейся в зале Певческой капеллы, произошёл необычный случай, о чём композитор писал в дневнике: «Когда я стал за пульт, то из верхнего окна луч солнца упал мне на голову. У меня пошли лиловые круги в глазах, но мой поклон говорил, что это было приветствие солнца солнечной симфонии и мне. Об этом и автограф Черепнина в мою деревянную книгу». 21 апреля 1918 года, в день премьеры, эта ситуация повторилась и композитор записал своё впечатление: «Опять солнечный луч. Это удивительно! Фантастика!»

Характеристика произведения 

Симфония имеет продолжительность от 10 до 15 минут и состоит из четырёх частей:

 Allegro
 Larghetto
 Gavotta: Non troppo allegro
 Finale: Molto vivace

Прокофьевым использован состав оркестра, соответствующий эпохе классицизма («двойной состав») и состоящий из 2 флейт, 2 гобоев, 2 кларнетов, 2 фаготов, 2 валторн, 2 труб, литавр и струнных.

Третья часть (Гавот) стала весьма популярной и существует во множестве переложений (в основном - для солирующего инструмента и фортепиано).

Исполнения и записи 

Первая запись Классической симфонии была осуществлена в 1929 году Бостонским симфоническим оркестром под управлением Сергея Кусевицкого.

В театре 
Партитура Прокофьева неоднократно использовалась хореографами. Под названием «Классическая симфония» было создано несколько различных одноактных балетных спектаклей:
  — балетмейстер Т. Славинский, художник М. Ф. Ларионов, «Опера-балет Мишеля Бенуа», театр «», Париж.
 между 1937 и 1939 — балетмейстер Б. Бартолин, «Балет юности», Париж (26 мая  — премьера в Королевском балете, Копенгаген).
 12 мая  — балетмейстер К. Ф. Боярский, художники В. М. Купер и Э. Я. Лещинский, дирижёр С. А. Прохоров, солисты М. П. Мазун, Г. В. Покрышкина, А. С. Хамзин, Малый театр оперы и балета, Ленинград. 
  — балетмейстер Л. М. Лавровский для учащихся МаХУ, Москва.  
1987 — балетмейстер М. Ж. Тлеубаев, Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая.
 — балетмейстер Ю. Посохов, Балет Сан-Франциско (29 июня 2012 — премьера в Большом театре, Москва).  
2019 — балетмейстер М. М. Тлеубаев, Государственный академический театр танца Республики Казахстан.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Симфонии Сергея Прокофьева
Музыкальные произведения 1917 года
Прокофьев
Программные симфонии